Osoby o tym nazwisku:
 Ałmazbek Atambajew – kirgiski polityk, premier i prezydent
 Öteszkali Atambajew – radziecki i kazachski polityk